Le terme frêne peut se référer à:

Végétal 

 Frêne, une espèce d'arbre.
 Frêne à pétiole large, Frêne élevé, Frêne blanc, Frêne noir, Frêne du Midi, Frêne rouge ou Frêne de pennsylvanie, Frêne à fleurs, Frêne de l'Oregon, Frêne de Syrie
 des insectes : Agrile du frêne, Damier du frêne, Thècle du frêne

Patronymes 
 Jean Frêne
 Théophile-Rémy Frêne (1727-1804), pasteur suisse.

Toponymes

Frêne parfois orthographié Fresne, Fresnes ou Frênes, un hameau de la commune belge de Paliseul situé en Région wallonne dans la province de Luxembourg.
 Roche-à-Frêne, un hameau belge de la commune de Manhay située dans le nord de la province de Luxembourg.
 Roche-à-Frêne (site belge) site rocheux belge qui donne le nom au hameau du dessus.

  

 Lac du Frêne, un plan d'eau situé dans le territoire non organisé Réservoir-Dozois, dans la MRC La Vallée-de-l'Or, dans la région administrative de Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
 Rivière aux Frênes, un affluent de la rivière Henri (Leclercville) (versant de la rivière du Chêne et de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Saint-Janvier-de-Joly et Val-Alain, dans la MRC de Lotbinière, dans Chaudière-Appalaches, au Québec.

  

 Frênes, une ancienne commune française, située dans le département de l'Orne.
 Saint-Martin-du-Frêne''', une commune française, située dans le département de l'Ain